Кустовое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кустовое — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Кустовое — село в Яковлевском районе Белгородской области.